Хусни — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хусни, Али (род. 1994) — иракский футболист, левый полузащитник клуба «Ризеспор» и сборной Ирака.
 Хусни, Усман (настоящее имя Хуснутдинов Усман Хуснутдинович; 1895—1948) — советский языковед.

См. также 
 Хосни